Уница может означать:
 Уница — деревня в Кондопожском районе Карелии 
 Уница — река в Карелии, впадает в Онежское озеро
 Уница — река в Московской области, приток Осетра 
 Уница — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги